USS Iowa, ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Iowa.
  fue un monitor originalmente llamado Ammonoosuc que no llegó a ser dado de alta. Fue renombrado Iowa antes de ser vendido.
  fue un acorazado que prestó servicio durante la guerra hispano-estadounidense.
  fue un acorazado que se encontraba en construcción cuando fue cancelado debido a las cláusulas del Tratado Naval de Washington.
  fue un acorazado rápido, líder de su clase, que participó en acción durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea.
 USS Iowa (SSN-797), futuro submarino de la clase Virginia.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos